Sewell je lahko:
 Cecil Harold Sewell, častnik
 Henry Sewell, predsednik Vlade Nove Zelandije
 William Joyce Sewell, senator ZDA
 Harry Blamyre Sewell, general